Příjmení Kaczmarczyk nosí více významných osobností:

 Jarosław Kaczmarczyk (1885–1944) – lemský politik, právník a prezident Lemko-rusínské republiky
 Stanislav Kaczmarczyk (1936–2021) – český evangelický kazatel a spisovatel
 Zdzisław Kaczmarczyk (1911–1980) – polský historik